АО — сокращение, которое может означать:
 Авиационное оборудование
 Авиабомба осколочная
 Авиационное орудие
 Акционерное общество
 Атлантический океан
 Австралиан Оупен ()  — открытый чемпионат Австралии по большому теннису.
 Автономный округ
 Автономная область
 Аллоды Онлайн
 Аппаратное обеспечение
 ежегодник «Археологические открытия»
 Атомная орбиталь
 Амплитудный ограничитель (радиоэлектроника)
 Абдоминальное ожирение
 Абсолютная отметка
Амортизационные отчисления
Альтернативно одаренный

Фирменное обозначение некоторой продукции ЦНИИточмаш, г. Климовск 
 АО-7 — 23-мм опытная авиационная пушка сист. Грязева-Шипунова (ТКБ-513)
 АО-9 — 23-мм двухствольная авиационная пушка ГШ-23 (9-А-472)
 АО-10 — 30-мм опытная двухствольная авиационная пушка сист. Кузнецова
 АО-16 — 57-мм опытная двухствольная автоматическая пушка
 АО-17 — 30-мм двухствольная автоматическая пушка 2А38
 АО-17А — 30-мм двухствольная авиационная пушка ГШ-30 (ТКБ-645, 9-А-623)
 АО-18 — 30-мм шестиствольная автоматическая пушка ГШ-6-30К для АУ А-213, А-213М
 АО-18А — 30-мм шестиствольная авиационная пушка ГШ-6-30 (ТКБ-635, 9-А-621)
 АО-18К — 30-мм шестиствольная автоматическая пушка 6К30ГШ для ЗРАК 3К-86
 АО-18КД — 30-мм шестиствольная автоматическая пушка для ЗРАК «Палаш»
 АО-18Л — 30-мм шестиствольная автоматическая пушка ГШ-6-30КЛ для АУ А-219
 АО-18Н — снаряжательная машинка для АО-18Л
 АО-18П — приспособление для АО-18Л
 АО-19 — 23-мм шестиствольная авиационная пушка ГШ-6-23 (ТКБ-613, 9-А-620)
 АО-22 — 7,62-мм опытный единый пулемет сист. Грязева
 АО-22М — 7,62-мм опытный единый пулемет сист. Грязева
 АО-23 — 23-мм опытная авиационная пушка
 АО-27 — 7,62-мм опытный автомат сист. Ширяева с оперенной подкалиберной пулей
 АО-29 — 7,62-мм опытный единый пулемёт сист. Шилина
 АО-31 — 7,62-мм опытный автомат сист. Симонова с безгильзовым патроном
 АО-33 — 5,6-мм опытный автомат сист. Ткачева-Дерягина с автоматической стабилизацией положения ствола в процессе очереди
 АО-34 — 5,45-мм опытный автомат сист. Петропавлова
 АО-35 — 5,45-мм опытный автомат сист. Шилина
 АО-38 — 5,45-мм опытный автомат сист. Березкина-Ткачева
 АО-38М — 5,45-мм опытный автомат сист. Якушева-Ткачева
 АО-44 — 9-мм автоматический бесшумный пистолет АПБ (6П13)
 АО-40 — 5,45-мм опытный автомат сист. Ткачева
 АО-45 — 4,5-мм специальный подводный пистолет СПП-1
 АО-46 — 5,45-мм опытный малогабаритный автомат сист. Ткачева
 АО-47 — 7,62-мм опытная снайперская самозарядная винтовка сист. Симонова
 АО-61 — 5,45-мм опытный двухствольный автомат сист. Чугунова
 АО-62 — 5,45-мм опытный автомат сист. Ткачева
 АО-62М — 5,45-мм опытный автомат сист. Ткачева
 АО-63 — 5,45-мм опытный двухствольный автомат сист. Ткачева
 АО-65 — 5,45-мм опытный автомат сист. Ткачева
 АО-72 — 45-мм опытная авиационная пушка
 АО-222 — 5,45-мм опытный автомат сист. Никонова

Фирменное обозначение некоторой продукции АО НПО «Базальт», г. Москва 
 АО-10 — 10-кг осколочная авиационная бомба

См. также 
 Ао (значения)